Stati Uniti d'America
 Watervliet – città della Contea di Berrien, Michigan
 Watervliet – città della Contea di Albany, New York